Antiokheia, történelmi város a mai Törökország és Szíria határvidékén
 Antiokheia, történelmi város Anatólia szívében, az ókori Piszidiában